Es gibt 118 Rajone () in Belarus, das sind Verwaltungseinheiten der zweiten Ebene.

Die Rajone verteilen sich auf die sechs Regionen (Woblasze, zwischen 16 und 22 in jeder Region). Die Hauptstadt Minsk mit nahezu 2.000.000 Einwohnern ist eine eigenständige Verwaltungseinheit.


Tabellarische Übersicht über die belarussischen Rajone und Städte unter Woblaszverwaltung

Weblinks 

 Alle Rajone in Belarus (nach Regionen) mit Links zu einzelnen Ortschaften (russisch)

Einzelnachweise 

 
Belarus, Rajone